Questa voce elenca gli Stati e i territori dipendenti del mondo per tasso di fecondità totale. Questo tasso mostra il numero medio di bambini nati da donna durante i suoi fertili anni.

L'immagine dell'allegato corrisponde ai dati pubblicati dalla CIA statunitense nella sua pubblicazione il CIA World FactBook nel 2014, proprio come l'elenco aggiornato fino al 2013.

L'organizzazione privata e senza scopo di lucro Population Reference Bureau pubblica le statistiche sull'evoluzione del tasso di fertilità a partire dal 1970.

Elenco 

 Nota: L'unico Stato riconosciuto e indipendente non presente negli elenchi è la Città del Vaticano.

Note

Voci correlate 
 Tasso di fecondità totale
 Tasso di natalità

Tasso di fecondità totale
Tasso di natalità